Лас Лахас има више значења:

 Лас Лахас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лахас (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лахас (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лахас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лахас (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лахас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лахас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лахас (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лахас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лахас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лахас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Лахас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Лахас (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Лахас (Копала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Лахас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Лахас (Сантијаго Тулантепек де Луго Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Лахас (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лахас (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лахас (Санта Марија де лос Анхелес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лахас (Акулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Лахас (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Лахас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Лахас (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Лахас (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Лахас (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Лахас (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лас Лахас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Лахас (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Лахас (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Лахас (Окотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Лахас (Олинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Лахас, Сегунда Сексион (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Лахас (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Лахас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Лахас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Лахас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Лахас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Лахас (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Лахас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Лахас, Лахитас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Лахас (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Лахас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Лахас (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Лахас, Ел Колумпио (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лахас (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лахас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лахас (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лахас (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лахас (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лахас (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лахас (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Лахас (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Лахас (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику